Primeira Guerra da Chechênia (1994 - 1996)
 Segunda Guerra da Chechênia (1999 – 2009)

Desambiguações de guerras e batalhas